Yoshiro – nome proprio maschile giapponese
9898 Yoshiro – asteroide della fascia principale